Серві́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 65 км на захід від Парижа, 105 км на північ від Орлеана, 35 км на північ від Шартра.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 129 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 360,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сервіль на сайті французького Національного інституту географії
 Сервіль на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сервіль на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сервіль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сервіль на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер і Луар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ер і Луар